Dactylostomum är ett släkte av plattmaskar. Dactylostomum ingår i familjen Opecoelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Dactylostomum